Чемпионат Дании по шахматам 1985 проходил в Нестведе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1985
 DM-Omkamp 1985

Чемпионаты Дании по шахматам
1985 год в шахматах
1985 год в Дании